Komorowski (geslacht), adellijk geslacht
 Adam Ignatius Komorowski, Pools geestelijke
 Bronisław Komorowski (politicus), Pools politicus
 Bronisław Komorowski (zalige), Pools geestelijke
 Tadeusz Bór-Komorowski, Pools militair